Скурдино — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена в 4 км к северо-востоку от центра города Опочка.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 32 человека, на 2012 год - 19 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района